Kultursommer heißen folgende Veranstaltungen: 

 Kultursommer Rheinland-Pfalz
 Kultursommer Garmisch-Partenkirchen